Forteguerri ist der Familienname folgender Personen:

 Laudomia Forteguerri (1515–1555), italienische Dichterin